Hana Mašková – pattinatrice artistica su ghiaccio cecoslovacca
 Mašková – comune della Slovacchia
 Tereza Mašková – cantante ceca
 Tereza Mašková – album della cantante ceca Tereza Mašková